Miejscowości w USA:
 Gastonia – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston
Gminy w USA:
 Gastonia (ang. Gastonia Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston
Zwierzęta:
 gastonia – dinozaur żyjący w okresie kredy w Ameryce Północnej
Rośliny:
 Gastonia – rodzaj roślin z rodziny araliowatych